Enfeite é um objeto usado para embelezar um outro ou o ambiente ao redor.

Pode ser, também:

 Adereço - Todo objeto usado como enfeite no corpo humano, como anéis, pulseiras, brincos, colares, cintos, chapéus. …
 Cimeira (armadura) - Nome dado a um enfeite, confeccionado em penas, plumas, ou semelhantes, utilizado pelos cavaleiros para ornamentar seus elmos.
 Berloque - um pingente, um pequeno enfeite que se traz pendurado em corrente.

Desambiguação